Paulo Santos (1960) olimpiai ezüstérmes brazil labdarúgó
Paulo Santos (1972) válogatott portugál labdarúgó 
Paulo Santos (?) portugál úszó